„НАСКАР Нейшънуайд Сиърис“  са автомобилни състезания в рамките на НАСКАР, организирани от САЩ и Канада.

По-рано са наричани „Буш Сиърис“ . Преименувани са от 2008 г.

Шампиони на Busch Series 

НАСКАР
Автомобилен спорт в Канада
Основани в САЩ през 1982 година